Hana Yori Dango: The Movie (1997)

 Hana Yori Dango (1995, Япония)
 Meteor Garden (2001, Тайвань)
 Meteor Garden II (2002, Тайвань)
 Hana Yori Dango (2005, Япония)
 Hana Yori Dango Returns (2007, Япония)
 Hana Yori Dango Final (2008, Япония)
 Boys Over Flowers  (2009, Южная Корея)
 Meteor Garden (2018, Китай)
 F4 Thailand: Boys Over Flowers (2021, Таиланд)

 Boys Over Flowers Season 2 (2015-2019)

 — сёдзё-манга, созданная японским автором Ёко Камио. Печаталась по главам в японском журнале Margaret с 1992 по 2003 год, а также была опубликована в 37 томах. За эту мангу Ёко Камио получила премию издательства Shogakukan в категории «сёдзё» в 1996 году. 

Позднее Hana Yori Dango выходила в коллекционном оформлении, с цветными иллюстрациями из журнала. Это самая продаваемая сёдзё-манга в истории Японии: её суммарный тираж, по данным на 2005 год, составил 54 млн экземпляров. Как замечает Джейсон Томпсон в книге Manga: The Complete Guide, манга выделяется героиней с сильным характером. По мотивам Hana Yori Dango было снято семь телесериалов, два фильма, аниме-сериал и полнометражный анимационный фильм.

Сюжет 
Цукуси Макино — обычная 17-летняя девушка из бедной семьи, которая волею случая попала в престижную академию для богатых Эйтоку. Не желая ввязываться в неприятности, единственное, о чём она мечтает, — пережить оставшиеся два года в этой школе спокойно. Но заступившись за свою подругу Сакурако, она получает от самых влиятельных парней школы «F4» (Flower 4) красную метку и становится изгоем для всех учеников школы. Но Цукуси не сдаётся под тяжестью насмешек и издевательств и своим упорством покоряет Цукасу Домёдзи — лидера знаменитой четвёрки. Однако онyhed сам Цукуси не интересен, ведь она уже влюблена в Руи Ханадзаву.

Медиа

Манга 
С октября 1992 года по сентябрь 2003 года манга выпускалась в выходящем два раза в неделю японском журнале Margaret. В период с 1992 по сентябрь 2003 года он также был опубликована в 37 томах с эпилогом (выпуск № 37), который вышел в 2008. В период с 2003 по 2009 год были выпущены английские переводы всех 37 томов. Он также был опубликован Glénat во Франции и Planeta DeAgostini в Испании.

Манга выиграли 41-ю премию издательства Shogakukan в категории сёдзё. По состоянию на 2015 год было продано 61 миллион копий, это одна из самых продаваемых серий манги всех времен и самая продаваемая сёдзё-манга всех времен. 15 февраля 2015 года Камио начала выпуск продолжения под названием Boys Over Flowers Season 2 в онлайн-журнале Shōnen Jump+.

В июле 2006 года в 15-м номере журнала «Margaret был опубликован рассказ, основанный на манге. Еще один рассказ, состоящий из двух частей, был опубликован в январе 2007 года. Оба рассказа написаны Йоко Камио.

Аниме-сериал 
В 1996 году аниме-сериал был снят студией Toei Animation и транслировался по телеканалу Asahi Broadcasting Corporation. В 1997 году был выпущен поломентражный фильм. Позже аниме было выпущено на DVD на Viz Media в 2003 году. Затем оно было переиздано Discotek Media в 2016 году.

Фильмы и телесериалы

Наследие

F4 и JVKV
F4  (Цветочная четверка) или JVKV - это тайваньский бойз-бэнд, состоящий из актеров тайваньской версии 2001 года «Сад падающих звёзд» Джерри Яна, Ваннесс Ву, Кен Чу и Вик Чжоу. Он образовался в 2001 году после завершения сериала. Они выпустили три альбома: Meteor Rain (2001), Fantasy 4ever (2002) и Waiting for You (2007). По данным Forbes, по состоянию на июль 2003 года F4 продали 3,5 миллиона копий своих первых двух альбомов по всей Азии. В 2007 году из-за проблем с авторским правом группа изменила свое название на JVKV, используя возрастание инициалов своих участников по убыванию.

Примечания

Ссылки 
 Hana Yori Dango на сайте Toei Animation 

Toei Animation